Ива́н Жу́ков: Жуков, Иван Александрович (1827—1891) — русский издатель, журналист.
 Жуков, Иван Диомидович (1860—1944) — русский химик, педагог.
 Жуков, Иван Ефимович (1934—2021) — Герой Советского Союза.
 Жуков, Иван Иванович (1880—1949) — русский химик, член-корреспондент АН СССР.
 Жуков, Иван Иванович (1715 — после 1770) — русский архитектор.
 Жуков, Иван Лаврентьевич (? — не ранее 1840) — генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года.
 Жуков, Иван Михайлович (1906—1954) — Герой Советского Союза.
 Жуков, Иван Михайлович — Георгиевский кавалер; поручик; № 10142; 26 ноября 1858.
 Жуков, Иван Павлович (1889—1937) — советский партийный и хозяйственный деятель.
 Жуков, Иван Фёдорович (1917—1944) — Герой Советского Союза.